

Astronomia
 39653 Carnera – asteroide della fascia principale

Geografia
 Cima Carnera – montagna italiana delle Alpi Pennine

Cinema
 Carnera - The Walking Mountain – film del 2008 diretto da Renzo Martinelli

Fumetto
 Carnera – serie a fumetti italiana

Persone
 Luigi Carnera – astronomo e matematico italiano
 Paolo Carnera – direttore della fotografia italiano
 Primo Carnera – pugile, lottatore e attore italiano naturalizzato statunitense